Ellens dritter Gesang, lAve Maria de Franz Schubert
 Ave Maria de Schubert''', cinéphonie de Max Ophüls à partir du Ellens dritter Gesang'' de Schubert